Amerikaans rugby sevensteam (mannen)
 Amerikaans rugby sevensteam (vrouwen)